, es una tierra de Mushroom World y la región en la que Mario, Luigi y Peach van de vacaciones en Super Mario World. Como de costumbre, Bowser secuestra a Peach, y Mario y Luigi debe derrotarlo en su rescate.

Zonas 
 Yoshi's Island
 Donut Plains
 Vanilla Dome
 Twin Bridges
 Butter Bridge
 Cheese Bridge
 Cookie Mountain
 Soda Lake
 Forest of Illusion
 Chocolate Island
 Valley of Bowser
 Star Road
 Special World

Además, Dino Dino Jungle (circuito de Mario Kart: Double Dash!!) parece que tiene lugar en Dinosaur Land. Sin embargo, esto no está confirmado.

Especies 
Al igual que en Yoshi's Island, en esta tierra viven los Yoshis, así como otros tipos de criaturas. También hay Koopas, Piranha Plants y algunos otros tipos de dinosaurios.

Héroes 
 Todos los Yoshis
 Yoshi
 Mario
 Luigi

Enemigos 
 Bowser
 Koopalings
 El clan Koopa

Política y cultura 
En Super Mario World, Dinosaur Land es más o menos desprovisto de su cultura e incluso de personas reales, aunque se sabe que al menos en parte está poblada por Yoshis (que eran conocidos por ser capaces de hablar, pero aún no habían desarrollado una cultura propia, con un domicilio social). Más tarde, en las series de Yoshi (que presumiblemente tendrían lugar en Dinosaur Land, aunque, como se ha señalado anteriormente, el ajuste real es sin confirmar), Dinosaur Land ha demostrado tener los habitantes más inteligible que construyeron chozas con forma de árbol y vivían juntos en pueblos. Estos juegos, que dio a Dinosaur Land cultura y la política mucho más limitada, mostró que la mayoría de los Yoshis de confianza son principalmente el Yoshi verde (por una razón desconocida) y había una gran unión, ser capaz de depender siempre el uno al otro en busca de ayuda.

Yoshi